Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Kiriczenko – ukraiński radzecki i rosyjski kolarz torowy, olimpijczyk
 Aleksiej Kiriczenko – radziecki polityk
 Dmitrij Kiriczenko – rosyjski piłkarz
 Izydor (Kiriczenko) – prawosławny biskup
 Irina Kiriczenko – radziecka kolarka torowa
 Jurij Kiriczenko – radziecki dyplomata
 Wadim Kiriczenko – radziecki piłkarz, trener piłkarski